Miejscowości w USA:
 Embarrass – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Embarrass (ang. Embarrass Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Embarrass (ang. Embarrass Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis